VolleyLigaen 2014-2015 – torneo di pallavolo femminile
 VolleyLigaen 2014-2015 – torneo di pallavolo maschile